Статуя Артемиды Эфесской (там же см. про культ богини)
 Храм Артемиды Эфесской